Likosaari kan syfta på följande platser:

Finland 
 Likosaari och Keskisaari,  (8 ha)
 Likosaari (ö i Kajanaland, lat 64,17, long 29,53),  (1,1 km²)
 Likosaari (ö i Birkaland, Tammerfors, lat 61,54, long 24,32),  (0 ha)
 Likosaari (ö i Mellersta Finland, Jyväskylä, lat 61,99, long 25,67), 
 Likosaari (ö i Mellersta Finland, Jyväskylä, lat 62,46, long 25,82),  (1 ha)
 Likosaari (ö i Mellersta Finland, Äänekoski, lat 62,64, long 26,06),  (0 ha)
 Likosaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 61,66, long 28,95), 
 Likosaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 61,67, long 29,21), 
 Likosaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 62,50, long 28,54),  (7 ha)
 Likosaari (ö i Norra Savolax, Varkaus),  (1 ha)
 Likosaari (ö i Ule träsk),  (1 ha)
 Likosaari (ö i Kajanaland, Kajana, lat 64,40, long 27,78),  (1 ha)
 Likosaari (ö i Mellersta Österbotten), Kaustby, 
 Likosaari (ö i Mellersta Finland, Äänekoski, lat 62,75, long 25,81),  (1 ha)
 Likosaari (ö i Norra Savolax, Inre Savolax, lat 62,92, long 26,08),  (0 ha)
 Likosaari (ö i Pihtipudas, Kolima),  (1 ha)
 Likosaari (ö i Norra Savolax, Norra Savolax, lat 63,49, long 26,30),  (0 ha)
 Likosaari (ö i Norra Savolax, Norra Savolax, lat 63,33, long 26,66),  (1 ha)
 Likosaari (ö i Norra Savolax, Norra Savolax, lat 63,45, long 26,71),  (1 ha)
 Likosaari (ö i Mellersta Finland, Jyväskylä, lat 62,40, long 26,40),  (2 ha)
 Likosaari (ö i Norra Savolax, Inre Savolax, lat 62,54, long 26,67),  (0 ha)
 Likosaari (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 62,70, long 29,22), 
 Likosaari (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 62,66, long 28,82), 
 Likosaari (ö i Norra Karelen, Pielisen Karjala),  (6 ha)
 Likosaari (ö i Norra Österbotten), Koillismaa,  (0 ha)
 Likosaari (ö i Lappland, Östra Lappland),  (1 ha)
 Likosaari (ö i Päijänne-Tavastland), Lahtis,  (0 ha)
 Likosaari (ö i Mellersta Finland, Joutsa),  (0 ha)
 Likosaari (ö i Norra Savolax, Inre Savolax, lat 62,79, long 26,48),  (1 ha)
 Likosaari (ö i Norra Karelen, Mellersta Karelen, lat 61,87, long 29,92),  (0 ha)
 Likosaari (ö i Norra Savolax, Kuopio, lat 62,99, long 27,49),  (1 ha)
 Likosaari (ö i Norra Savolax, Kuopio, lat 62,93, long 27,77),  (0 ha)
 Likosaari (ö i Norra Karelen, Mellersta Karelen, lat 62,35, long 29,74),  (0 ha)
 Likosaari (ö i Norra Savolax, Kuopio, lat 62,71, long 27,66),  (0 ha)
 Likosaari (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 62,41, long 29,56), 
 Likosaari (ö i Birkaland, Tammerfors, lat 61,69, long 23,66),  (5 ha)
 Likosaari (ö i Kivijärvi),  (2 ha)
 Likosaari (ö i Pihtipudas, Muurasjärvi),  (1 ha)
 Likosaari (ö i Södra Savolax, Pieksämäki),  (2 ha)

Robotskapade Finlandförgreningar